PBC steht für:
 Pain Behavior Checklist, siehe Tübinger Bogen zur Erfassung von Schmerzverhalten
 Pakistan Broadcasting Corporation, öffentlich-rechtliche Hörfunkanstalt von Pakistan
 Palawan Broadcasting Corporation
 Palestinian Broadcasting Corporation
 Persian Broadcasting Company
 Partei Bibeltreuer Christen, deutsche Kleinpartei
 Pasta Básica de Cocaína, eine Droge aus Kokain, siehe Paco (Droge)
 Peacebuilding Commission (Kommission für Friedenskonsolidierung), beratendes Organ der Vereinten Nationen
 People's Bank of China (Chinesische Volksbank), Zentralbank der Volksrepublik China
 PBC Academik, professioneller bulgarischer Basketballklub, siehe Akademik Sofia (Basketball)
 PBC Ural Great Perm, professioneller russischer Basketballverein
 Play by Chat, siehe Chat-Rollenspiel
 Pool Billard Club
 Public Benefit Corporation, Form einer gemeinnützigen Kapitalgesellschaft in den USA, siehe auch Benefit Corporation
 Push Button Configuration, siehe Wi-Fi Protected Setup
 Primär biliäre Cholangitis, seltene Autoimmunerkrankung der Leber
 Flughafen Puebla (IATA-Code), mexikanischer Flughafen

pbc steht für:
 Patamona (ISO-639-3-Code), eine der karibischen Sprachen

Abkürzung